Maputi – località di Sehithwa (Botswana)
Maputi – circoscrizione del distretto di Newala (Tanzania)